Robinsons ist ein Einzelhandelsunternehmen, das Kaufhäuser in Singapur und Malaysia betreibt. Das Unternehmen hält zwei Marken - John Little und Marks & Spencer als Franchise-Filialen in beiden Unternehmen. Robinsons feierte 2018 ihr 160-jähriges Bestehen.

Robinsons & Co. Limited ist derzeit Teil der Al-Futtaim Group mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Geschichte 

Spicer & Robinson wurde am 25. Februar 1858 von Philip Robinson (ehemals aus dem Westen England stammend), einem Bruder von Elisha Smith Robinson, seinem Geschäftspartner James Gaborian Spicer, einem ehemaligen Gefängniswärter in Singapur und einem weiteren Partner gegründet. Nach weniger als zwei Jahren zog sich James Spicer aus der Partnerschaft zurück und das Unternehmen wurde als Robinson & Co. bekannt. Robinson fand einen neuen Partner, George Rappa Junior. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Commercial Square in Raffles Place umbenannt und Robinson & Co. zog an die Ecke North Bridge Road und Coleman Street.

Gegen Ende des Jahres 1864 gab es eine Finanzkrise, diese führte zum Absturz mehrerer Firmen und zur Schließung Hunderter Geschäfte. Robinson konnte diese Zeit aber überstehen. In der Battery Road wurde ein neues Geschäft eröffnet, und der erste Assistent des Unternehmens aus England, T. C. Loveridge, wurde ernannt, der die Leitung einer neu eröffneten Schneiderei übernahm. Loveridge nahm in Singapur Unterricht bei einem erfahrenen Schneider und probierte seine Fähigkeiten aus, indem er einem Kollegen einen Gehrock ausschnitt, dieser passte gut und Loveridge wurde Partner. Robinson bot an, für 1.000 Pfund zu verkaufen (was damals eine beträchtliche Geldsumme war), aber Loveridge lehnte das Angebot ab.

1881 starb Philip Robinson und sein Sohn Stamford Raffles Robinson übernahm das Geschäft. Dieser stellte 1886 A. W. Bean als Assistenten ein und machte ihn acht Jahre später zu seinem Partner. In den 1890er-Jahren machte das Unternehmen in den malaiischen Staaten (heute Malaysia) mehr Geschäfte als je zuvor. Das Unternehmen startete zudem eine große Werbekampagne in der Malay Mail und erhöhte die Anzahl der reisenden Vertreter. 1891 zog dann das Unternehmen in ein größeres Geschäft in Raffles Place.

Robinsons hatte in den frühen 1900er-Jahren auch Musikinstrumente auf Lager, da die meisten Häuser ein Klavier besaßen, unter vielen ein Grammophon. 1920 wurde Robinson & Co. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung als S. R. Robinson und A. W. Bean noch Partner waren. Die unbeschwerten Tage von Singapur und der damaligen Malaya waren vorbei, als die Weltwirtschaftskrise einsetzte. Das Hauptgeschäft des Unternehmens in Kuala Lumpur, das sich neben dem Kaufhaus Whiteaway Laidlaw befand, dem heutigen Standort des malaysischen Hauptsitzes der OCBC an der LRT-Station Masjid Jamek in Jalan Tun Perak, wurde erst 1928 eröffnet, vor dem Beginn der Depression.

Viele Jahre lang war das Unternehmen mit Verlust tätig, bis es 1936 einen Gewinn erzielte. Stamford Raffles Robinson starb ein Jahr zuvor, 1935 im Alter von 83 Jahren in Edinburgh, Schottland.

Das Unternehmen zog im November 1941 in ein neueres und größeres Geschäft in Raffles Chambers, mit der Besonderheit, dass das Café und die Friseursalons für Männer und Frauen klimatisiert waren. Einen Monat später, am 8. Dezember 1941, bombardierten japanische Streitkräfte das Gebäude, aber am nächsten Tag wurde das Geschäft wie gewohnt geöffnet. Am 13. Februar 1942 wurde es durch einen erneuten Angriff der Japaner beschädigt. In den letzten Tagen der Briten in Malaya erlangten die Japaner die Oberhand und es leitete nur noch eine Person das Café. Die kämpfenden alliierten Truppen konnten keine Vorräte finden, weshalb der Manager der Niederlassung in Kuala Lumpur Lagerbetten für sie besorgte.

Beide Geschäfte wurden in den letzten Kriegstagen geplündert, das Silber und andere Wertsachen des Unternehmens im Wert von 5000 USD konnten jedoch nicht erbeutet werden, da diese in einen sehr gut gesicherten Raum aufbewahrt wurden, der von keinen ansässigen Schlosser oder Schweißer geöffnet werden konnte.

Das Raffles Place-Geschäft diente als Hauptsitz von NAAFI und Ensa, der Unterhaltungsorganisation der Services, als die Briten 1945 nach Singapur zurückkehrten. Robinsons wurde im April 1946 wiedereröffnet, das Geschäft florierte und erzielte zum ersten Mal in der Geschichte einen Gewinn von 1 Million US-Dollar.

Robinsons erwarb 1955 den 76% -Anteil von John Little und der Raffles Place Store war voll klimatisiert. Robinsons erhielt 1958 das Franchise-Unternehmen Marks & Spencer. Am 21. November 1972 geriet das Raffles Place-Geschäft in Brand. Später war es in die Orchard Road (Specialist's Shopping Center) umgezogen, bevor es 1983 nach Centrepoint zog, gab es eine Renovierung im Jahr 2001 mit einem brandneuen Look. Im März desselben Jahres wurde ein weiteres Geschäft in Raffles City eröffnet. Das Geschäft in Raffles City war früher ein Sogo-Geschäft, wurde jedoch kurz nach der Insolvenz geschlossen.

Im Jahr 2002 hat sich die OCBC Bank mit Robinsons für die Ausgabe von Kreditkarten zusammengetan und diese gesponsert. Das Sponsoring endet am 14. April 2021 aufgrund der Schließung von Robinsons.

Al-Futtaim Group 
Im April 2008 kaufte die Al Futtaim Group 88 % der Aktien von Robinsons & Co. zu einem Preis von 7,20 S $ pro Aktie. Unter den neuen Eigentümern versuchte die Kette, gehoben zu werden, und eröffnete im September 2011 einen 20.800 Quadratmeter großen Concept Store im The Shoppes in Marina Bay Sands. Er war jedoch nicht erfolgreich und schloss nur zwei Jahre später im Mai 2013, mit Herrn Kraatz Der Platz sei unzureichend, da "Kunden ein vollwertiges Kaufhaus erwarten, das alles verkauft, wenn sie Robinsons betreten". Im Juni 2013 eröffnete das Geschäft in Jem in Jurong East seine erste Vorortfiliale mit vier Stockwerken Verkaufsfläche auf einer Fläche von fast 85.000 Quadratmetern. Im November 2013 schloss der Flagship-Store Centrepoint nach Ablauf des Mietvertrags. Es zog an seinen derzeitigen Standort in Heeren um, mit einer noch größeren Fläche von 186.000 Quadratmetern auf sechs Etagen Verkaufsfläche.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kündigte Robinsons an, seinen Standort in Jem im August 2020 zu schließen und anschließend am 30. Oktober 2020 in die verbleibenden Geschäfte zu gehen, um sich der Liste der Schließungen wie Topshop, Hotwind und Esprit Holdings anzuschließen Der Ladenbetrieb war einer freiwilligen Liquidation der Gläubiger unterworfen worden. Zum 31. Oktober 2020 werden 22 Mitarbeiter an die Cotton On Group, 15 Mitarbeiter an Fast Future Brands und die meisten Mitarbeiter an andere Marken innerhalb der Al-Futtaim Group übertragen. 15 Mitarbeiter werden vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Außerdem wird das Unternehmen am 29. Oktober 2020 von KordaMentha liquidiert, war jedoch mit der möglichen Schließung aller beiden Filialen bis Ende 2020 zufrieden, während die Raffles City-Filiale durch Uniqlo ersetzt wird und der Ersatz der Heeren-Filiale noch nicht bekannt gegeben wird. Die Mitarbeiter werden in andere Geschäfte der Al-Futtaim-Gruppe versetzt oder helfen ihnen, wenn möglich, eine andere Beschäftigung zu finden.

Der Abschlussverkauf begann am 7. November 2020.

John Little 
Darüber hinaus hatte John Little verschiedene Geschäfte am Marina Square, in White Sands, am Tiong Bahru Plaza, am Jurong Point und im Specialists' Shopping Centre. Der letzte John Little wurde im Februar 2017 an der Plaza Singapura geschlossen. 2016 gab das Unternehmen Robinsons bekannt, dass es die Marke John Little in ein Pop-up-Geschäft verwandeln werde. Das Unternehmen verkaufte regelmäßig auf der Singapore Expo und in Einkaufszentren in ganz Singapur. Das letzte Pop-up-Event fand im Januar 2018 im AMK Hub statt.

Auf seinem Höhepunkt im Jahr 2003 hatte John Little mehrere Filialen auf der Insel – das Facheinkaufszentrum, Northpoint, White Sands, Causeway Point, Jurong Point, Compass Point und Parkway Parade. Im Jahr 2005 schloss John Little eine Filiale bei der Parkway Parade; Im Jahr 2006 schloss John Little Filialen in Compass Point und White Sands. Im Jahr 2007 wurde das Flaggschiff des Specialists' Shopping Centre geschlossen; stattdessen zog John Little in das OG Orchard-Gebäude, bevor es 2010 endgültig abgerissen wurde.

John Little schloss 2008 das Geschäft in Northpoint und 2010 auch das Causeway Point-Geschäft. 2013 übernahm John Little den Carrefour-Supermarkt auf der Plaza Singapura. Im Jahr 2015 schloss John Little den Marina Square und den Tiong Bahru Plaza, und im Jahr 2016 schloss John Little auch den Jurong Point Store.

Einzelnachweise

Weblinks 
Robinsons

Unternehmen (Singapur)
Gegründet 1858